Стефановка — название населённых пунктов:

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Стефановка — село в Джанкойском районе.

Украина 
 Стефановка — посёлок в Рогатинском районе Ивано-Франковской области.